Okręty US Navy o nazwie USS "Redwing":
 Pierwszy "Redwing" (AM-48) był trałowcem typu Lapwing, który był w służbie w latach 1919-1943.
 Drugi "Redwing" (AMS-200) był trałowcem typu Bluebird, który był w służbie w latach 1955-1959. Później przekazany Marynarce Hiszpańskiej.
 Trzeci "Redwing" (YTB-783) był dużym holownikiem portowym, który wszedł do służby w 1965. Dostosowany do służby z nuklearnymi okrętami podwodnymi. Pod koniec lat 70. XX wieku operował na północnym Pacyfiku.
Redwing